Felip d'Anjou, IV d'Aragó o Felip V de Castella (1683-1746), Rei d'Espanya.
 Felip IV de Castella (1605-1665) III d'Aragó i IV de Castella pertanyent als Habsburg.
 Felip IV de França dit "el Bell" (1268 - 1314), Rei de França i de Navarra.